Mary kan henvise til flere artikler:

 Kronprinsesse Mary – HKH Kronprinsesse Mary Elisabeth af Danmark
 Mary (pigenavn)
 Mary Amelia Ingalls – person fra Det Lille Hus På Prærien
 Mary (elefant) – cirkuselefant som blev hængt